Семёнково-2 — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Прилукского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Прилукский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 21 км, до центра муниципального образования Дорожного — 6 км. Ближайшие населённые пункты — Заоникиево, Борилово-2, Великое, Архипово.

По переписи 2002 года население — 474 человека (225 мужчин, 249 женщин). Преобладающая национальность — русские (97 %).

Примечания

Ссылки 
 
 Семёнково-2 в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района